Rush D. Holt ist der Name folgender Personen:

* Rush D. Holt senior (1905–1955), US-amerikanischer Politiker
 Rush D. Holt junior (* 1948), US-amerikanischer Politiker

en:Rush Holt